Afghanistan
Distretto di Kohistan – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Badakhshan
Distretto di Kohistan – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia di Faryab
Distretto di Kohistan – ex distretto dell'Afghanistan situato nella provincia di Kapisa

Pakistan
Distretto di Kohistan – distretto del Pakistan